Solidaritat Catalana va ésser un moviment català sorgit l'any 1906 que va unir diversos grups polítics nacionalistes catalans, carlins i republicans, que tenien en comú el seu catalanisme.
 Solidaritat Catalana va ésser una aliança de partits d'obediència catalana sorgida el 1945 a Montpeller, fou liderada per Esquerra Republicana de Catalunya, essent el màxim impulsor Josep Tarradellas.
 Solidaritat Catalana va ésser el nom sota el qual es presentà Alianza Popular a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980.
 Solidaritat Catalana per la Independència és un moviment social i polític sorgit el 2010 que cerca la independència de Catalunya i l'assoliment d'un estat català.
 Solidaritat per la Independència és un partit polític fundat el setembre de 2010 que s'integra dins la coalició Solidaritat Catalana per la Independència.